Usan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Usan-dong, Wonju, stadsdel i Wonju, Gangwon, 
 Usan-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, stadsdel i Gwangsan-gu, Gwangju, 
 Usan-dong, Buk-gu, Gwangju, stadsdel i Buk-gu, Gwangju